Нарби:

 Нарби, Джереми (род. 1959) — антрополог канадского происхождения.
 Финеас Нарби — капитан, персонаж научно-фантастического романа Роберта Хайнлайна «Пасынки Вселенной» (1941).